Eleanor Zoe "Elle" Bishop è un personaggio della serie televisiva Heroes, interpretato da Kristen Bell e doppiato da Valentina Mari.

Elle, figlia di Bob Bishop, è una ragazza col potere dell'elettrocinesi, dal carattere sadico ed asociale e non si fa troppi problemi ad insultare esplicitamente la gente o ad usare il suo potere su chiunque non le vada a genio. Ciò nonostante in Elle si può anche riconoscere la pura e semplice spontaneità dei bambini e la curiosità per il mondo che, essendo stata rinchiusa per anni nella sede dell'Impresa, non ha mai avuto modo di vedere. Inoltre Elle mostra un certo atteggiamento infantile e talvolta buffo, atteggiamento che, nonostante l'età, la rende molto meno matura perfino della sedicenne Claire.

Biografia

Infanzia 
Elle è la figlia di Bob Bishop, presidente dell'Impresa. A causa del suo potere, pericoloso se non tenuto sotto controllo, passò 16 anni in uno dei palazzi dell'Impresa, durante i quali le venne diagnosticato un disturbo di sociopatia e paranoia, che poi causarono il suo comportamento sadico. Come lei stessa racconta, ha accidentalmente dato fuoco alla casa della nonna a 6 anni e ha causato il blackout di Toledo, in Ohio, a 8 anni, prima di essere rinchiusa dal suo stesso padre.

Seconda stagione - Volume due: Generazioni 
La prima apparizione nella serie di Elle, avviene quando cattura Peter, poco dopo che questi è scampato all'esplosione e ha portato in ospedale il fratello Nathan. Nella Compagnia sarà proprio la giovane a fargli da carceriera. Elle per Peter prova immediatamente qualcosa, ma essendo incapace di manifestare i suoi sentimenti ad un ragazzo per via degli anni di reclusione cercherà di esprimerli in un modo decisamente sadico e più adatto a lei: elettrizzandolo: ad ogni visita nella sua cella infatti essa, prima di andarsene, dà ogni volta una scarica elettrica al povero prigioniero, provandoci via via sempre più gioia.
Nonostante ciò il rapporto tra i due si approfondisce, tanto che la ragazza, su esplicita richiesta di Peter gli rivela il suo triste passato. Dal canto suo Peter sta solo fingendo di interessarsi a lei per poter fuggire, ed è unicamente per questo che, dopo averla avvicinata e presa tra le braccia scambierà un intenso bacio con l'ingenua fanciulla. Un duro colpo aspetta però l'elettrocineta, difatti il ragazzo, dopo che tramite il bacio ha copiato il suo potere riesce a scappare assieme ad Adam, e comprendendo dunque che il suo primo bacio è stato solo un inganno, va su tutte le furie. Raggiunti i due all'ospedale, accompagnata dall'Haitiano, li aggredisce con scariche elettriche tanto potenti da costringerli a separarsi e a fuggire; essendo però Adam il bersaglio più importante Elle è costretta a lasciare Peter al suo compagno, il quale però, d'accordo con Angela Petrelli, lo lascia fuggire.
Dopo la sua fuga, Elle, ancora arrabbiata con Peter, viene incaricata di ritrovarlo e riportarlo da loro prima che qualche conoscente lo riconosca e lo riporti da sua madre, che lo avrebbe sicuramente aiutato a scappare. Elle è si conscia dell'importanza della sua missione e desiderosa di vendetta, ma non può comunque evitare di essere euforica all'idea di poter finalmente uscire dalla sede della Compagnia.
Le sue indagini la portano finio ad un pub in Irlanda, dove gli è giunta voce che il proprietario nasconda uno strano ragazzo smemorato; tuttavia Elle si dimostra subito incapace di sostenere un interrogatorio o persuadere una persona a risponderle, quindi quando il proprietario nega di conoscere Peter lo uccide usando il suo potere e carbonizzando perfino il locale. Il padre, dopo questo gesto, le toglie l'incarico e le ordina di tornare indietro, e la ragazza, amareggiata, obbedisce.

Ricompare molto tempo dopo, quando Bob e Mohinder decidono di prelevare Claire Bennet per portarla negli edifici dell'Impresa e usarne il sangue per guarire Niki Sanders. Il presidente dell'Impresa presenta allora allo scienziato il loro "sicario" che si rivela essere proprio Elle. L'indiano si rivela scettico nei confronti della ragazza fino a quando questa non gli mostra il suo potere frantumando un bicchiere.
Mohinder tenta di convincere Noah Bennet dei loro buoni propositi, ma egli si dice estremamente contrario al rapimento di sua figlia, ed è allora che Elle tenta di persuaderlo con i suoi metodi; sfortunatamente per lei, l'astuto uomo mette fuori gioco Mohinder e grazie ad un piano già congegnato in precedenza la prende in ostaggio con l'aiuto di West Rosen, con l'intento di ricattare suo padre per riavere indietro Claire. I due schieramenti si incontrano dunque in spiaggia per effettuare lo scambio, tuttavia appena si è allontanata abbastanza dai suoi carcerieri Elle dimostra di avere sempre avuto tutto sotto controllo liberandosi dalle manette di gomma e lanciando una scarica elettrica abbastanza forte da far precipitare West e Claire che si erano appena alzati in volo. Prima che riesca ad ucciderli tuttavia Bennet muovendosi più rapidamente di lei le spara a un braccio, il padre la soccorre e prima che Noah possa ucciderlo Suresh gli spara in un occhio.
Il primo esperimento dell'Impresa riesce in pieno: grazie al sangue di Claire, Bennet si salva e viene rinchiuso nel livello 5.

Poco tempo dopo, suo padre le dà come incarico quello di sorvegliare Claire e la sua famiglia e, durante un appostamento, viene notata facilmente da Claire mentre mangia una granita. A causa del braccio ingessato Elle non riesce però a mettere in moto l'auto ed è dunque costretta ad un buffo scontro verbale con la ragazza, la quale le parla dell'attuale situazione della sua famiglia e di quello che l'Impresa per la quale lavora le farà nel caso la prendessero, minacciando di rivelarlo al resto del mondo. Elle, che si riconosce nelle parole di Claire, resta inorridita. Bob in seguito la sgrida per la sua poca mancanza di professionalità e conscia di aver perso la fiducia paterna, la ragazza si reca da Noah nella sua prigione per avere qualcuno con cui parlare del suo stato d'animo. Elle scopre così dall'uomo che suo padre l'aveva usata per esperimenti con l'alto voltaggio quando era ancora una bambina, causandole i suoi problemi psicologici e accrescendo il suo potere. Alla fine della stagione per recuperare la fiducia di suo padre tenterà di catturare Sylar da sola, ma fallirà nell'impresa. Sconsolata, sarà Mohinder a ridarle fiducia dicendo che, se non fosse stato per lei nessuno di loro si sarebbe salvato e in fondo è stata un'eroina.

Terza stagione

Volume tre: Criminali 
All'inizio della terza stagione, Sylar penetra nell'edificio dell'Impresa, ed uccide il padre della ragazza acquisendone il potere. Elle ne risulta turbata, tanto da affrontare Sylar in preda all'ira risultandone però sconfitta, con la conseguenza che il killer tenta di aprirle il cranio. Fortunatamente Elle reagisce emettendo una tempesta magnetica e fulminando dunque il killer, prima di cadere al suolo priva di sensi. Al suo risveglio scopre da Noah che tutti i criminali rinchiusi nella sede della Compagnia sono fuggiti, proprio in seguito alla sua tempesta magnetica, ma che almeno, grazie ad essa, hanno catturato Sylar. Quando Angela Petrelli prende il posto di Bob a capo della Impresa è un altro duro colpo per Elle, che viene licenziata. In una graphic novel si scopre come Elle, dopo la manipolazione di Sylar, abbia perso completamente il controllo su sé stessa e sul suo potere.

A causa della continua emissione di scariche elettriche infatti, essa ora non può più camminare per strada senza attirare un'automobile, andare al bancomat, avvicinarsi ad un qualsiasi oggetto metallico, avere un qualsiasi tipo di contatto con l'acqua, con le persone e fatica perfino a dormire, tutto questo, che non giova affatto alla sua già scarsa vita sociale, unito al licenziamento ed alla morte del padre la porta in uno stato di angoscia e depressione, ed a rivalutare i suoi poteri, di cui prima andava fiera considerandoli come una sorta di giocattolo, ma che ora, vede più come una maledizione. Desiderosa di avere una vita come tutte le ragazze normali, va a casa di Claire in cerca del padre della ragazza, nella speranza di ottenere un aiuto per recuperare il controllo del suo dono, o di poter essere definitivamente depotenziata. Al suo arrivo non è però ben accetta e difatti Claire cerca subito di allontanarla, ma dopo che le spiega della sua situazione e del suo desiderio, Claire accetta di aiutarla. Così le due ragazze, decidono di andare insieme alla Pinehearst Company per scoprire se c'è un modo per farsi togliere i poteri. Durante il viaggio in aereo tuttavia, a causa delle turbolenze provocate dalle scariche elettriche emanate involontariamente da Elle, rischiano di far precipitare l'aereo. Claire allora, per impedirlo stringe la mano alla ragazza assorbendo in sé l'elettricità in eccesso, riuscendo così ad evitarte lo schianto. Arrivate a destinazione infine, scoprono che l'organizzazione ha tolto i poteri a Peter ed Elle, intravedendo la speranza di poter essere una ragazza normale corre nella sede della Pinehearst per farsi rimuovere la sua abilità, ma viene subito catturata e imprigionata.

Nell'ottavo episodio della terza stagione, si scopre come Elle aveva fatto conoscenza di Sylar, in un flashback avvenuto un anno e mezzo prima. Infatti scopriamo che Gabriel, scioccato all'idea di aver ucciso un uomo (Brian Davis) tentò di impiccarsi e a salvarlo fu proprio Elle Bishop, entrata nella sua bottega per conto dell'Impresa con l'ordine di tenerlo d'occhio fingendosi una cliente. Dopo aver ascoltato le motivazioni del gesto dell'uomo Elle si mostra dolce e comprensiva e gli dice che in fondo non è colpa sua se si è pentito. Dopo questo evento Gabriel vide Elle come una sorta di angelo salvatore ed essa si intenerì nei confronti dell'uomo; i due iniziano a provare una forte attrazione reciproca, e da allora Elle va a far visita all'uomo sempre più di frequente instaurando una sincera amicizia con il futuro Sylar. Questo avvicinamento sentimentale tra i due non sfugge a Noah Bennet che, proprio mentre i due soggetti avanzati stavano iniziando a diventare intimi, ordina all'elettrocineta di tentarlo presentandogli Trevor Zaetlin (un altro soggetto avanzato col potere della combustione molecolare) e fingersi interessata a lui contando sulla gelosia dell'uomo, che difatti non tarda ad aggredire il malcapitato. Elle disperata dalla vista di tale reazione tenta di dividerli con il suo potere, Gabriel rendendosi conto di essere stato ingannato caccia una Elle lacrimante fuori da casa sua prima di scoperchiare il cranio di Trevor ed acquisirne il potere. 
Più tardi Elle si dice molto arrabbiata con Noah, che l'ha costretta a mentire a Gabriel con la conseguenza di averlo reso un killer, ma Noah replica che era inevitabile.

Tornati ai tempi recenti, alla sede della Pinehearst, Arthur spiega a Sylar che egli possiede l'abilità di copiare i poteri comprendendo i sistemi complessi tramite le emozioni e senza avere dunque bisogno di uccidere. Per mettere alla prova il "figlio" Arthur lo chiude dunque in una cella buia, sul fondo del quale è incatenata Elle, sofferente, amareggiata, angosciata e furiosa. Alla vista di Sylar essa lo aggredisce selvaggiamente al pieno del suo potere nel disperato tentativo di vendicare il padre. Il killer vedendola in quello stato non ha cuore di farle del male e subisce i colpi uno dopo l'altro limitandosi a rigenerarsi finché la ragazza, stremata, cade a terra. I due hanno dunque un dialogo in cui Sylar rifiuta la richiesta della ragazza di essere uccisa e chiede perdono per la morte del padre similmente a come aveva fatto nel passato per Brian Davis. La ragazza si raddolcisce a tali parole e perdona l'uomo, il quale attraverso il suo potere comprende i sentimenti della ragazza ed il perché della destabilizzazione del suo potere, dovuta allo shock emotivo e alla rabbia; in tal modo i poteri della giovane sono nuovamente stabilizzati ed il killer è riuscito a copiarli senza bisogno di uccidela. In seguito Arthur incarica il "figlio" di catturare Claire per usarla come catalizzatore, ed Elle decide di seguirlo.
La in seguito raggiunge Claire e suo padre nella casa di Caunfield, ma, trovatasi depotenziata dall'eclissi finiscondo per lasciar scappare i due bersagli mentre Sylar rimane ferito ad una spalla da Bennet.
Rimasti soli in casa Caunfield, Elle presta le sue amorevoli cure all'uomo e si dice sconvolta e spaventata dalla scomparsa dei loro poteri. Dal canto suo Sylar dichiara di sentirsi invece la mente "snebbiata" e, dopo aver consolato la giovane la prende tra le braccia dandogli un intenso e profondo bacio.

Mentre i due, ancora nudi e distesi sul pavimento dopo aver fatto l'amore, progettano un loro futuro insieme vengono interrotti dall'arrivo Noah Bennet deciso a vendicare la ferita inferta alla figlia Claire. Nella colluttazione la ragazza rimane ferita ad una gamba e i due, rivestiti, sono costretti a fuggire fino ad un supermercato. Qui Elle viene medicata, ma quando Sylar si accorge dell'arrivo di Noah la trascina in un magazzino e la chiude in un elevatore per tenerla al sicuro. La ragazza quindi è costretta ad osservare impotente mentre Noah taglia la gola al suo ragazzo.
Finita l'eclissi e recuperati i poteri però Sylar torna in vita e ricongiuntosi con Elle si reca a casa Bennet per rapire Claire, qui, Noah, inchiodato al muro dalla telecinesi del Killer rivela che Arthur gli ha mentito e che non è affatto suo padre. Elle replica di non ascoltarlo, ma prima che abbiano il tempo di fare altro vengono entrambi teletrasportati lontano da Hiro. Ritrovatisi su una spiaggia in Costa Verde, Sylar domanda ad Elle se non sappia qualcosa, essa nega spazientita e l'uomo la consola dolcemente. I due si baciano nuovamente e si distendono sulla spiaggia, qui Sylar rivela amareggiato di aver compreso la verità, e che un loro futuro insieme è impossibile: per gente come loro la redenzione non esiste. Dopo averle detto questo la uccide barbaramente. Il mattino seguente un malinconico Sylar immola il corpo della ragazza cremandolo proprio grazie al potere da lei assorbito.

Poteri e abilità 
Elle ha l'abilità di generare elettricità (elettrocinesi), emettendo scariche sia di alto che di basso voltaggio. Dimostra inoltre di poter sfruttare la sua abilità in modo piuttosto versatile, dal puro magnetismo alla tempesta magnetica, e di controllare anche l'elettricità non emessa dal suo corpo, per provocare blackout e danneggiare sistemi elettronici.
A causa dei vari esperimenti effettuati dal padre sulla ragazza in tenera età, Elle possiede un ottimo controllo del suo potere ed è in grado di variarne l'intensità e di colpire con precisione i bersagli, controllo che, tuttavia nella terza stagione, dopo l'attacco di Sylar, perderà temporaneamente.

Vita sentimentale 

Elle per via del suo internamento, nonostante sia una donna molto affascinante, non ha mai avuto un ragazzo. L'unico uomo veramente importante della sua vita, e l'unica persona a cui ha dimostrato esplicitamente di voler bene è sempre stato solo il padre, nonostante il comportamento di questi nei suoi confronti sia freddo e talvolta crudele, tanto che la tratta più da cavia che da figlia. A dimostrazione di ciò essa sembra davvero disperata quando Bob muore o quando perde la fiducia in lei. Nella seconda stagione dimostrerà un certo interesse per Peter Petrelli, da cui avrà il suo primo bacio, ma quando scoprirà che l'ha solo usata per fuggire andrà su tutte le furie e si dirà alquanto delusa del comportamento del giovane. Nella terza stagione instaura una relazione con Sylar, che da lei riesce a ricavare un nuovo potere, senza per la prima volta essere costretto a uccidere. I due sembrano amarsi a vicenda, ma quando Sylar perde fiducia sul loro futuro insieme, sarà proprio lui ad ucciderla barbaramente.

Curiosità 
Il personaggio di Elle Bishop è stato creato molto tempo dopo l'assunzione nel cast di Kristen Bell, che già prima dell'inizio della serie e del reclutamento nel cast era amica di Zachary Quinto, l'attore che interpreta Sylar e Hayden Panettiere, l'attrice che interpreta Claire Bennet.

Note 

Bishop, Elle
Bishop, Elle